Абзий Кыдыров (; 11 августа 1931, Тюпский район, Иссык-Кульская область — 17 марта 2015, Киргизия) — советский киргизский поэт, член Союза писателей СССР (с 1960 года), заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики. За заслуги в области художественной литературы стал лауреатом международной премии им. Тоголока Молдо.

Краткая биография 
Поэт Абзий Кыдыров родился в 1931 году в Тюпском районе, Иссык-Кульской области, в семье колхозника. Детство прошло в годы Великой Отечественной войны. Учился в средней школе имени Мукая Элебаева, после занятий в школе работал в колхозе. В 1950 году Кыдыров окончил школу, потом он работал в Кочинской семилетней школе, затем служил в Советской армии.

С 1952 года по август 1953 Абзий Кыдыров — заведующий избой-читальней при Корумдинском сельсовете. В дальнейшем он работал в редакции газеты «Кыргызстан пионери». Газета помогла ему хорошо изучить детскую жизнь, о которой он писал стихи. Учился в Литературном институте имени М. Горького в Москве. С 1954 по 1959 годы работал литературным сотрудником в редакции газеты «Кыргызстан пионери», с 1956 года работал в детском журнале «Жаш ленинчи», с 1965 по 1976 годы являлся заведующим отделом в редакции журнала «Жаш ленинчи», а с 1976 года — ответственным секретарём детского журнала «Байчечекей».

Умер 17 марта 2015 года в Бишкеке.

Творчество 
Творческая деятельность Абзия Кыдырова была начата рано. Когда он ещё учился в школе, в районной газете «Колхоз туусу» были помещены его первые стихи «Октябрь», «Ленин», «Партия». Позже его стихи печатались в газете «Советтик Кыргызстан». Также Абзий создавал лирические стихи.

Первый сборник стихов Кыдырова, «Родина-мать», вышел в 1956 году в Киргизском государственном издательстве. В 1958 году в Киргизском государственном издательстве учебно-педагогической литературы был выпущен сборник стихов Абзия «Подарок». В 1961 вышла книга Кыдырова «Герой мальчик Карабай», где в занимательной форме перед детьми ставились интересные и серьёзные вопросы. В 1962 вышел сборник стихов «Кадыбай и Адыбай».

Абзий Кыдыров также работал юмористом-сатириком, переводчиком и песенником. Около ста его стихотворений были переложены на музыку. Им были написаны тексты таких песен, как «Сайрагуль», «Таалайбек», «Чекмурат», «Той ыры», «Тоолор» и другие. Перевёл на киргизский язык произведения Газматова Р., Кулуева К., Турсун-Заде М., и многих других. В 1967 году издательство «Мектеп», выпустило сборник миниатюрных юмористических рассказов под названием «Шонур».

Награды 
 Медаль «Ветеран труда».
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Лауреат международной премии им. Тоголока Молдо.
 Две почётных грамоты Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.
 Почётная грамота ЦК ВЛКСМ.

Библиография 

На русском языке
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На киргизском языке

Примечания

Литература 

Книги
 
 
 
Статьи

Ссылки